A Copa Rio de Rugby 2011 foi a primeira edição do novo torneio de rugby organizado pela Federação Fluminense de Rugby.

O Torneio foi disputado por 12 clubes divididos na fase eliminatória em 4 grupos com um time sendo cabeça de chave. Os vencedores da fase eliminatória disputaram a Taça Ouro, os segundos colocados disputaram da Taça de Prata e os terceiros a Taça de Bronze.Neste ano, o torneio tem como convidado o time do Vitória Rugby Club

Taça de Ouro

Preliminares
Jogo A

Jogo B

Jogo C

Jogo D

Quartas de final
Jogo E

Jogo F

Jogo G

Jogo H

Semifinais

Jogo 1

Jogo 2

Final

Taça de Prata
Jogo 1

Jogo 2

Final

Taça de Bronze
Jogo 1

Jogo 2

Final

Campeão

Referências

Ligações externas
Site da Federação Fluminense de Rugby
Site da Confederação Brasileira de Rugby

2011
Rugby de 2011 no Brasil